(englisch „Ausrichtung“) steht für:

 Alignment (Geodäsie), das Einfluchten eines Punktes in Verlängerung zweier Messpunkte
 Alignment (Verhalten), Anpassung der Bewegungsrichtung eines einzelnen Individuums an den Schwarm
 data alignment, die Speicherausrichtung von Daten
 HaMaʿarach, ein ehemaliges Parteienbündnis in Israel
 Sequenzalignment, die Untersuchung biologischer Sequenzen auf funktionelle oder evolutionäre Ähnlichkeit
 shaft alignment, im Maschinenbau die Wellenausrichtung
 Textalignment, satz- oder segmentweise Zuordnung eines zweisprachigen Textkorpus

 () steht für:
 eine megalithische Steinallee oder Steinreihe
 in der Vermessungstechnik das Abstecken einer geraden Linie, siehe Fluchtung

Siehe auch:
 Alinement Creek